

Geografia

Geologia
 Lama – solco erosivo simile a un corso d'acqua che si ritrova nelle zone carsiche pugliesi e che convoglia acqua al punto di chiusura del bacino idrografico in maggior parte attraverso il sottosuolo, e in minor parte tramite deflusso superficiale.
 Lama – palude o terreno paludoso formato dall'accumulo di acqua di piena in zone basse
 Particolare conformazione di una parete rocciosa

Idrografica
 Lama – fiume della Russia europea, affluente di destra della Šoša 
 Lama  – fiume della Russia asiatica, tributario del lago Melkoe
 Lama – torrente della provincia di Salerno

Antropica

Bangladesh 
 Lama – sottodistretto situato nel distretto di Bandarban, divisione di Chittagong

Francia
 Lama – comune nel dipartimento della Corsica settentrionale

Italia
 Lama – frazione di Taranto
 Lama dei Peligni – comune in provincia di Chieti
 Lama Mocogno – comune in provincia di Modena
 Lama Polesine – frazione di Ceregnano, in provincia di Rovigo
 Selci-Lama – frazione di San Giustino in provincia di Perugia

Spagna
 A Lama – comune della provincia di Pontevedra

Persone 
 Bernard Lama – ex calciatore ed ex allenatore di calcio francese
 Carolina Lama – violinista ed insegnante italiana
 David Lama – arrampicatore e alpinista austriaco
 Diana Lama – scrittrice, medico e ricercatrice italiana
 Diego Lama – scrittore italiano
 Ernesto Lama – attore italiano
 Francesco Lama – pilota automobilistico italiano
 Gaetano Lama – musicista italiano
 Giovanni Battista Lama – pittore italiano
 Giovanni Bernardo Lama – pittore italiano
 Giulia Lama – pittrice italiana
 Luciano Lama – politico e sindacalista italiano
 Luigi Lama – militare italiano
 Maurizio Lama – pianista e compositore italiano
 Serge Lama – cantautore francese

Zoologia 
 Lama – genere di camelidi originari del Sud America
 Lama – nome comune del Lama glama, mammifero camelide originario del Sud America

Altro 
Lama – parte tagliente di un utensile o un'arma
 Lama – titolo religioso del Buddhismo tibetano, corrisponde al termine sanscrito guru
 Lama – gioco di carte
 Aérospatiale SA 315B Lama – elicottero francese
 Classe Lama – classe di navi da trasporto della Marina Russa progetto 323